przeciwciała przeciwjądrowe
 Australian Nursing Federation
 przedsionkowy peptyd natriuretyczny
 Port lotniczy Cerro Moreno – kod IATA